Širokorozchodná trať může být:

železniční trať o rozchodu kolejí větším než 1435 milimetrů
označení železniční tratě Užhorod - Haniska pri Košiciach